Hemicordulia gracillima – gatunek ważki z rodziny szklarkowatych (Corduliidae). Opisał go w 1944 roku Frederic Charles Fraser w oparciu o pojedynczy okaz – samicę odłowioną w 1932 roku w Kuala Lumpur w Malezji. Takson ten bywa niekiedy synonimizowany z Hemicordulia tenera.

Przypisy 

Hemicordulia
Ważki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1944 roku